La Urbanización La Concordia es un sector ubicado en la ciudad de Barquisimeto del estado Lara, esta Urbanización fue empezada a construir en el año de 1948 por el Banco Obrero con un terreno total de 23 hectáreas, entregando así 342 viviendas el 24 de junio de 1950, entregadas en un acto público celebrado en donde hoy funciona el parque infantil de la Urbanización La Concordia, bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. La modalidad urbanística utilizada (calles curvas, grandes manzanas, veredas y un área central libre como reserva), constituyó la primera ocasión en que se aplicó esta modalidad en América Latina.

Límites 
Al Este: Urbanización Bararida.

Al Norte: Ruezga Sur y urbanización Pablo Rojas Meza.

Al Oeste: Las acacias.

Al Sur: Avenida Libertador, Parque zoológico y botánico Bararida y el Hospital Central Antonio María Pineda.

Sitios de interés 
 Mercado Bararida: Avenida Libertador
 plaza Ibrahim Daza
 Cancha Martha Pellicer
 Liceo Coto Paul

Referencias 

Edificios y estructuras de Barquisimeto